Антонио Скурати (; род. 25 июня 1969, Неаполь) — итальянский учёный и писатель.

Биография 
Окончил Миланский университет, где изучал философию, затем учился в Высшей школе социальных наук. Получил докторскую степень по теории и анализу текста в  и преподавал там, а также являлся координатором Центра изучения языка войны и насилия. В 2005 году проводил исследования в области кино, фотографии и телевидения, а в 2008 году переехал из Бергамо в Милан и занялся наукой и преподаванием в .

В 2002 году первая книга Скурати «Глухой рокот битвы» (Il rumore sordo della battaglia) была удостоена литературной премии Эдоардо Килгрена за дебют («Premio Letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima»).

В 2005 году премии Кампьелло и  удостоен роман «Выживший» (Il sopravvissuto), сюжет которого вдохновлён реальной трагедией — стрельбой в школе «Колумбайн» в 1999 году.

В 2007 году снял документальный фильм «Сезон любви» (La stagione dell’amore), в котором повторил исследование общественного мнения на темы сексуальности, проведённое Пазолини в 1965 году в документальном фильме «Собрания любви» (Comizi d’amore).

В 2008 году «Одна романтическая история» (Una storia romantica) получила .

В 2010 году Скурати опубликовал работу «Годы, в которые не живём. Время хроники» (Gli anni che non stiamo vivendo. Il tempo della cronaca), в котором собрал основные факты политической и общественной жизни эпохи.

В 2015 вышла из печати книга «Лучшее время нашей жизни» (Il tempo migliore della nostra vita), посвящённая биографии антифашистов Леоне и Наталии Гинзбургов (удостоена премии Виареджо).

В 2018 году увидел свет роман «М. Сын века» (M. Il figlio del secolo) о Муссолини, получивший в 2019 году премию Стрега.

Труды

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Миланского университета
Выпускники Бергамского университета
Преподаватели Бергамского университета
Преподаватели вузов Италии
Лауреаты премии Кампьелло
Лауреаты премии Виареджо
Лауреаты премии Стрега